Даниэль Бриер (; род. 13 января 1963 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский актёр и театральный режиссёр. В 1985 году окончил Консерваторию театрального искусства в Монреале. Даниэль играл не только в канадских, но и в европейских театрах. Является основателем Групмент Форестье театра и художественным руководителем Нового экспериментального театра с 2003 года. Сниматься в кино Даниэль начал в 1986 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады
Родившиеся в Монреале
Актёры XX века
Актёры XXI века